Штеффі Граф була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Яна Новотна виграла титул, перемігши у фіналі Марі П'єрс з рахунком 7–6, 6–3, 6–2.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Мартіна Хінгіс (чвертьфінал)
  Яна Новотна (переможниця)
  Ліндсі Девенпорт (1 коло)
  Аманда Кетцер (1 коло)
  Моніка Селеш (1 коло)
  Іва Майолі (чвертьфінал)
  Марі П'єрс (фінал)
  Іріна Спирля (півфінал)

Основна сітка 

 Примітка: фінал проходив до виграшу трьох сетів, тоді як попередні раунди - двох.

{{Теніс16 5
| RD1= 1 коло
| RD2=Чвертьфінали
| RD3=Півфінали
| RD4=Фінал

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Мартіна Хінгіс
| RD1-score01-1=7| RD1-score01-2=5
| RD1-score01-3= 
| RD1-score01-4= 
| RD1-score01-5= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Бренда Шульц-Маккарті
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3=r
| RD1-score02-4= 
| RD1-score02-5= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Сабін Аппельманс
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3= 
| RD1-score03-4= 
| RD1-score03-5= 
| RD1-seed04=7
| RD1-team04= Марі П'єрс
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 
| RD1-score04-4= 
| RD1-score04-5= 

| RD1-seed05=4
| RD1-team05= Аманда Кетцер
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3= 
| RD1-score05-4= 
| RD1-score05-5= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Наталі Тозья
| RD1-score06-1=6| RD1-score06-2=6| RD1-score06-3= 
| RD1-score06-4= 
| RD1-score06-5= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Анке Губер
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3= 
| RD1-score07-4= 
| RD1-score07-5= 
| RD1-seed08=6
| RD1-team08= Іва Майолі
| RD1-score08-1=7
| RD1-score08-2=7
| RD1-score08-3= 
| RD1-score08-4= 
| RD1-score08-5= 

| RD1-seed09=8
| RD1-team09= Іріна Спирля
| RD1-score09-1=6| RD1-score09-2=5
| RD1-score09-3=6| RD1-score09-4= 
| RD1-score09=5 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Сандрін Тестю
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=7| RD1-score10-3=4
| RD1-score10-4= 
| RD1-score10-5= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Мері Джо Фернандес
| RD1-score11-1=2
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=7
| RD1-score11-4= 
| RD1-score11-5= 
| RD1-seed12=3
| RD1-team12= Ліндсі Девенпорт
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=4
| RD1-score12-3=6
| RD1-score12-4= 
| RD1-score12-5= 

| RD1-seed13=5
| RD1-team13= Моніка Селеш
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3=4
| RD1-score13-4= 
| RD1-score13-5= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14={{Nowrap| Аранча Санчес Вікаріо}}
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=6| RD1-score14-3=6| RD1-score14-4= 
| RD1-score14-5= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Кончіта Мартінес
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=4
| RD1-score15-3= 
| RD1-score15-4= 
| RD1-score15-5= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= Яна Новотна
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 
| RD1-score16-4= 
| RD1-score16-5= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Мартіна Хінгіс
| RD2-score01-1=3
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=5
| RD2-score01-4= 
| RD2-score01-5= 
| RD2-seed02=7
| RD2-team02= Марі П'єрс
| RD2-score02-1=6| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3=7| RD2-score02-4= 
| RD2-score02-5= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= Наталі Тозья
| RD2-score03-1=7
| RD2-score03-2=7
| RD2-score03-3= 
| RD2-score03-4= 
| RD2-score03-5= 
| RD2-seed04=6
| RD2-team04= Іва Майолі
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 
| RD2-score04-4= 
| RD2-score04-5= 

| RD2-seed05=8
| RD2-team05= Іріна Спирля
| RD2-score05-1=5
| RD2-score05-2=6| RD2-score05-3=7| RD2-score05-4= 
| RD2-score05-5= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= Мері Джо Фернандес
| RD2-score06-1=7| RD2-score06-2=2
| RD2-score06-3=5
| RD2-score06-4= 
| RD2-score06-5= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07=
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=6| RD2-score07-3=1
| RD2-score07-4= 
| RD2-score07-5= 
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= Яна Новотна
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=3
| RD2-score08-3=6
| RD2-score08-4= 
| RD2-score08-5= 

| RD3-seed01=7
| RD3-team01= Марі П'єрс
| RD3-score01-1=6| RD3-score01-2=5
| RD3-score01-3=6| RD3-score01-4= 
| RD3-score01-5= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02=
| RD3-score02-1=2
| RD3-score02-2=7| RD3-score02-3=4
| RD3-score02-4= 
| RD3-score02-5= 

| RD3-seed03=8
| RD3-team03= Іріна Спирля
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=2
| RD3-score03-3= 
| RD3-score03-4= 
| RD3-score03-5= 
| RD3-seed04=2
| RD3-team04= Яна Новотна
| RD3-score04-1=7
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3= 
| RD3-score04-4= 
| RD3-score04-5= 

| RD4-seed01=7
| RD4-team01= Марі П'єрс
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=2
| RD4-score01-3=3
| RD4-score01-4= 
| RD4-score01-5= 
| RD4-seed02=2
| RD4-team02=

Посилання 
 1997 Chase Championships Draw

одиночний
Одиночний розряд